Şanlıurfa – miasto w Turcji
 Hrabstwo Edessy
 Czasami nazwa zamienna dla Osroene
 Edessa (Edesa) – miasto w Grecji